Појам Арго може да се односи на:
 Арго (лингвистика), 
 Арго (група), музичка група из Грчке
 Арго (Алабама), град у америчкој савезној држави Алабама
 Арго (филм), амерички филм из 2012. године